Смоловка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Смоловка — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Смоловка — деревня в Октябрьском районе Гомельской области.

Украина 
 Смоловка — село в Коростышевском районе Житомирской области.
 Смоловка — село в Шевченковском районе Харьковской области.